Desa Sokawera kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sokawera (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 109,31), Jawa Tengah, 
 Desa Sokawera (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,16), Jawa Tengah, 
 Desa Sokawera (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 109,32), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar